Дровяна́я — название городских площадей; от наименования места для продажи дров.

Россия 
 Дровяная — площадь в Екатеринбурге.
 Дровяная — площадь в Муроме.
 Дровяная — площадь в Уфе

Финляндия 
 Дровяная — площадь в Турку.

См. также 
 Дровяная улица
 Дровяной переулок